-{Cartoon Network Studios}- је амерички студио за анимацију власника -{WarnerMedia}--е. Смештен у Бербанк, студио првенствено продуцира и развија анимиране програме и кратке филмове за -{Cartoon Network}-. Током 2010. године и касније, њихови програми почели су да се шире у њихове сестринска предузећа -{Adult Swim}-, -{HBO Max}- и касније, -{Cartoonito}-. Предузеће је продуцирало само један биоскопски издати филм, Моћне девојчице: Филм, који је дистрибуирало садашње сестринско предузеће, -{Warner Bros. Pictures}-.

Филмографија

ТВ серије

Референце

Напомене

Спољашње везе 
 
 

Cartoon Network